Kamešnica est un toponyme qui peut désigner :
 le mont Kamešnica, une montagne située à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine.
 Kamešnica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Kalnik, comitat de Koprivnica-Križevci ;
 Kamešnica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.